Área micropolitana de Mountain Home podría referirse a:

 Área micropolitana de Mountain Home (Arkansas)
 Área micropolitana de Mountain Home (Idaho)